Luis Fernando de Borbón, Delfín de Francia (en francés Louis, Dauphin de France; Palacio de Versalles, 4 de septiembre de 1729-Fontainebleau, 20 de diciembre de 1765), fue un príncipe francés, el mayor de los hijos de Luis XV de Francia y de Navarra, y de su esposa María Leszczynska.

Primeros años 
El nacimiento de un heredero al trono había sido largamente esperado, desde la trágica mortalidad de la familia real francesa, a principios de 1710 (véase Luis XV de Francia). Cuando el tercer embarazo de María Leszczynska dio por resultado un hijo en 1729, hubo un gran regocijo y celebraciones complementadas con fuegos artificiales, (conmemorados en láminas) en todas las grandes ciudades de Francia, y realmente en la mayor parte de las cortes europeas. Por primera vez en 15 años, el futuro de la dinastía parecía asegurado. Su nacimiento privó a su tío-abuelo Felipe V de España de su posición como presunto heredero al trono de Francia aunque, en teoría, el tratado de Utrecht de 1713 le privaba a Felipe V del acceso al trono francés.

Matrimonio

Primer matrimonio 
Luis se casó el 23 de febrero de 1745 en el Palacio de Versalles con la prima de su padre, la infanta María Teresa Rafaela de España (1726-1746) (octava hija de Felipe V) que le dio una hija, (muerta a los 21 meses), María Teresa murió tres días después del parto.

Segundo matrimonio 
Volvió a casarse el 9 de febrero de 1747 en Versalles con la princesa Maria Josefa de Sajonia que le dio ocho hijos, de los cuales sólo cinco sobrevivieron a la edad adulta.

Relación con su padre 
A pesar de ser el único hijo varón, su padre nunca tuvo unas buenas relaciones con él. Luis XV llevaba una vida que no complacía al delfín y que les mantuvo alejados durante mucho tiempo. No obstante, el delfín acompañó a su padre en la Batalla de Fontenoy (1745) en la que dio muestras de su valentía. A partir de 1757 (atentado de Damiens contra su padre) Luis fue invitado a participar en las sesiones del Consejo Real, en las que llamó la atención por sus posiciones conservadoras. Luis era un hombre fuerte, piadoso, unido al partido devoto que condenaba la política y la vida privada del Rey. Desaprobó la expulsión de los Jesuitas en 1764.
Luis murió ocho años antes que su padre y tres antes que su madre.

Su padre lo alejó del gobierno y Luis se convirtió en el centro de un grupo de devotos (Dévots), caballeros austeros y religiosos que esperaban ganar el poder cuando él sucediera a su padre en el trono.

Muerte 
Luis murió de consunción (tuberculosis) en Fontainebleau en 1765, a la edad de 36 años, mientras su padre aún vivía, de manera que nunca se convirtió en rey de Francia. Su madre, la reina María Leszczyńska, y su abuelo materno, el anterior rey de Polonia, Estanislao I Leszczynski, duque de Lorena, también le sobrevivieron. Su hijo mayor, Luis-Augusto, duque de Berry, se convirtió en el nuevo Delfín, ascendiendo al trono como Luis XVI a la muerte de su abuelo Luis XV, en mayo de 1774.

El delfín Luis fue enterrado en la Catedral de San Esteban en Sens; su corazón fue llevado a la Basílica de Saint-Denis. Su cuerpo fue profanado en marzo de 1794 por los revolucionarios, que lo enterraron en una fosa común de la ciudad. Gracias a unos testimonios se pudo encontrar su cuerpo, que fue llevado de nuevo a la Catedral el 8 de diciembre de 1814.

Entre sus hijos se encuentran los tres últimos reyes borbónicos de Francia:

 Luis XVI (1754- 1793), Rey de Francia y Navarra (1774-1791), Rey de los franceses (1791-1792)
 Luis XVIII (1755- 1824), Rey de Francia y Navarra (1814-1815 y 1815-1824)
 Carlos X (1757- 1836), Rey de Francia y Navarra (1824-1830)

Galería

Hijos 
Contrajo matrimonio con María Teresa de España (11 de junio de 1726 - 22 de julio de 1746) y tuvieron una hija:
 Madame María Teresa (19 de julio de 1746 - 27 de abril de 1748).

Contrajo matrimonio por segunda vez con María Josefa de Sajonia y tuvieron 8 hijos:

Ancestros

Véase también 
 Delfín de Francia
 Luis XVI de Francia
 Luis XVIII de Francia
 Carlos X de Francia

Hijos de Francia del siglo XVIII de la dinastía de los Borbones
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nacidos en Versalles
Fallecidos en Fontainebleau
Delfines de Francia (casa de Borbón)